Логуа  — абхазская фамилия. Известные носители:

 Логуа, Давид Нодариевич (род. 1991) — российский футболист.
 Логуа, Ираклий Генович (род. 1991) — российский футболист.
 Логуа, Людмила Андреевна (1929—2013) — советская и абхазская оперная певица, музыкальный педагог и музыковед.
 Логуа, Михаил Валерьевич (род. 1970) — вице-президент Республики Абхазия.
 Логуа, Нугзар Чичикоевич (род. 1956) — художник, поэт, общественный и политический деятель Абхазии.
 Логуа, Шабат Даурович (род. 1995) — российский футболист.
 Логуа, Шалва Сардионович (1909—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.